Сверчиха — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на берегу реки Пскова, в 60 километрах к северо-востоку от Пскова и в 14 км к юго-востоку от деревни Гверздонь.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 1 человек.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района